Мърфи може да се отнася за:
 Градове
 Мърфи (Аржентина)
 В Съединените щати
 Мърфи (Айдахо)
 Мърфи (Северна Каролина)

 Хора
 Британи Мърфи (р. 1977), американска актриса
 Доминик Мърфи (1847-1930), американски дипломат
 Еди Мърфи (р. 1961), американски актьор
 Едуард Мърфи (1918-1990), американски инженер
 Килиън Мърфи (р. 1976), ирландски актьор
 Майкъл П. Мърфи (1976-2005), американски офицер
 Оди Мърфи (1925-1971), американски офицер и актьор
 Ройшийн Мърфи (р. 1973), ирландска певица
 Уилям Мърфи (1892-1987), американски лекар
 Чарли Мърфи (р. 1959), американски актьор
 Шон Мърфи (р. 1982), английски играч на снукър